Hökvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hökvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (46,4 ha)
Hökvattnet (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (3,47 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn